de León, né vers 961 à Destriana et mort le  près d'Astorga, est roi de León de 966 à 981.

Biographie 

À l'âge de cinq ans,  succède à son père . Le gouvernement effectif est assuré par sa tante la nonne Elvira Ramirez de 966 à 975, puis à partir de 975 par sa mère Teresa. Allié à la Castille,  est vaincu par les musulmans en 975, puis de nouveau à Rueda, en 981, avec les Castillans et les Navarrais, à la suite de quoi il perd Simancas. 

En octobre 981, les nobles vassaux de Galice se révoltent contre  et élisent comme roi Bermude, un fils illégitime d'. La tentative de création d'un nouveau royaume tourne court car  meurt dès 985, au moment où il s'apprête à entrer en guerre contre les révoltés.

Source
 Adeline Rucquoi Histoire médiévale de la Péninsule ibérique Point Histoire H 180 éditions du Seuil Paris 1993 .

Roi de León
Naissance en 961
Décès en 985
Histoire de la Galice
Personnalité du haut Moyen Âge par nom